Pike County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pike County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 86002863
 Pike County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001222
 Pike County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 08000913
 Pike County Courthouse (Pennsylvania), ID-Nr. 79002340